Caucheteux ist der Familienname folgender Personen:

 Pascal Caucheteux (* 1961), französischer Filmproduzent
 Raphaël Caucheteux (* 1985), französischer Handballer